Alex Alves pode ser:

Alexsandro Alves Ferreira (1975), futebolista brasileiro que foi formado no Clube Atlético Juventus e posteriormente atuou na Portuguesa de Desportos, no Cruzeiro EC e no Botafogo FR.
Alexandro Alves do Nascimento (1974–2012), futebolista brasileiro revelado pelo Vitória e que atuou no Cruzeiro EC e no Hertha BSC.

Desambiguação